Civics bezeichnet:
 Ein pädagogisches Modell der Demokratiebildung
 Civics FC, namibischer Fußballverein